Judy Holliday, właśc. Judith Tuvim
 TUVIM – przedsiębiorstwo komunikacyjne w Issy-les-Moulineaux

Zobacz także:
 Tuwim